El término Magníficat o Magnificat (de origen latino, se traduce como [mi alma] engrandece, magnifica [Magnificat anima mea Dominum: "Engrandece mi alma al Señor], puede referirse:

 al Magníficat, una oración cristiana y de la Iglesia católica, basada en la traducción al latín de las palabras de María, madre de Jesús, citadas en el Evangelio;
 a los Magníficat, composiciones musicales que ponen música a esas palabras;
 al Magnificat, obra de Antonio Vivaldi;
 al Magnificat, obra de Johann Sebastian Bach;
 al Magnificat, obra de Franz Schubert;
 al Magnificat, obra de Anton Bruckner;
 al Magnificat Baroque Ensemble, un conjunto estadounidense de música antigua;
 al Magnificat (álbum), un álbum de David and The Giants.

En otros medios de comunicación:

a Magnificat, una película cinematográfica de Pupi Avati de 1993;
a Magnificat, una novela dentro de la Serie Medio Galáctico", escrita por Julian May;
a Magnificat, un carácter tipográfico;
a Magnificat, un episodio de la serie estadounidense  Ley y orden: Acción criminal''.